Baló József (1860–1916) pedagógus
 Baló József (1895–1979) Kossuth-díjas orvos, patológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja